Słucz – wieś w Polsce, woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów
 Słucz – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie wołoczyskim
 Słucz – rzeka na Ukrainie, dopływ Horynia
 Słucz – rzeka na Białorusi, dopływ Prypeci